Ladmiral ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Ladmiral, deutscher Filmeditor
 Jean-René Ladmiral (* 1942), französischer Germanist und Philosoph
 Nicole Ladmiral (1930–1958), französische Komikerin